Artturi Ilmari Virtanen (1895-1973), chimiste finlandais, prix Nobel de chimie
 Carl Alvar Wirtanen (1910–1990), astronome des États-Unis
 Jake Virtanen (1996-), joueur canadien de hockey sur glace
  (née en ?), chanteuse finlandaise, membre de Värttinä et Kuunkuiskaajat, Eurovision 2010
 , dite Johanna Virtanen (née en 1981), chanteuse finlando-namibienne,  au concours Tenavatähti 1992 ; 
 Ulla Virtanen (1980-), actrice, humoriste et improvisatrice finlandaise.
 

Ou aussi à :
 46P/Wirtanen, petite comète périodique de Jupiter
 (1449) Virtanen, astéroïde découvert par Yrjö Väisälä